Valcareggi ist der Familienname folgender Personen:

 Ferruccio Valcareggi (1919–2005), italienischer Fußballspieler
 Massimiliano Valcareggi (* 1995), griechisch-italienischer Skirennläufer